Der Begriff Bodycheck ist ein Anglizismus, bedeutet übersetzt „Körperkontrolle“ und bezeichnet zudem

 einen chirurgischen Untersuchungsgang in der Notfallmedizin
 Bodycheck (Sport), einen erlaubt harten Körpereinsatz mit Hüfte und Schulter beim Eishockey oder Football
 Bodycheck (Film), einen amerikanischen Eishockey-Film aus dem Jahr 1986
 Bodycheck – Mit Herz durch die Wand, eine deutsche TV-Familienkomödie aus dem Jahr 2017